Нели Атанасова Топалова е българска актриса.

Биография 
През 1982 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ в класа на професор Надежда Сейкова.

Работи в Габровския драматичен театър и театър „Възраждане“ в София, участва в няколко филма.

През 2006 г. Топалова е кандидат за вицепрезидент, заедно с Любен Петров, като двамата остават последни сред 7-те кандидатски двойки.

Кариера на озвучаваща актриса 
Топалова започва да се занимава с дублажи в началото на 1980-те години. Един от първите филми, за който дава гласа си, е „Алената буква“. Първият сериал, в който участва, е „Алф“, озвучавайки Лин Танер.

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Нели Топалова в КиноПоиск
  Нели Топалова в Кино-Театр
 „Говори с нея. Вицето на кандидат-президента ген. Любен Петров Актрисата Нели Топалова: Искам да ограмотя българските жени!“, интервю на Катерина Запрянова, сп. „Тема“, бр. 39 (258), 2 октомври 2006

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актриси
Модели от България
Кандидати за вицепрезидент на България
Родени в София